Radłów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Radłów, village de la voïvodie de Grande-Pologne.

 Radłów, gmina de la voïvodie d'Opole.
 Radłów, village de la voïvodie d'Opole, chef-lieu de cette gmina.

 Radłów, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne.
 Radłów, ville de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina.